Tolvmanstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tolvmanstjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (0,2 ha)
Tolvmanstjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn